I contadini (Les Paysans) – romanzo di Honoré de Balzac, incompiuto, portato a termine dalla vedova e pubblicato nel 1855
 I contadini () – racconto di Anton Čechov del 1897.
 I contadini (Chłopi) – romanzo di Władysław Reymont pubblicato fra il 1904 e il 1909.